Der Kapstadt-Marathon (offiziell: Sanlam Cape Town Marathon) ist ein Marathon, der seit 2007 in Kapstadt in Südafrika stattfindet. Namensgebend ist der Sponsor Sanlam, ein Versicherungsunternehmen.

Seit 2015 ist der Lauf in die IAAF-Kategorie Silber Label Road Races eingestuft.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:08:31 h, Stephen Mokoka (RSA), 2018
 Frauen: 2:24:04 h, Meseret Dinke (ETH), 2022

Siegerlisten 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS, runinfinity.com:

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen
 Two Oceans Marathon

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Marathon
Sportveranstaltung in Kapstadt
Gegründet 2007